De 4×7,5 kilometer estafette voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 15 februari 2022 in het Zhangjiakou Biathlon Centre nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was Zweden (Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson en Fredrik Lindström).

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen estafette